De Interwetten German Darts Open 2022 was het elfde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 9 tot en met 11 september in de Duitse stad Jena.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De zestien beste deelnemers van de PDC Pro Tour Order of Merit op 28 juni 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar 24 spelers van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 7 juli 2022), twee spelers van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 april 2022),  twee spelers van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 23 april 2022), één speler van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 4 juni 2022), één speler van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 25 juni 2022) en de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour.

Michael van Gerwen, Michael Smith, Adrian Lewis en Darren Webster trokken zich terug, waardoor Dave Chisnall en Martin Schindler als geplaatste spelers mochten deelnemen. Ross Smith, Lewis Williams, Steve Beaton en Joe Murnan ontvingen een bye naar de tweede ronde.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sport in Jena